

Geografia
Slovacchia
 Hrabové – area urbana della città di Bytča (Distretto di Bytča, Žilina)
Ucraina
 Hrabove – villaggio del distretto di Šachtars'k (Oblast' di Donec'k)
 Hrabove – villaggio del distretto di Kodyma (Oblast' di Odessa)
 Hrabove – villaggio del distretto di Šac'k (Oblast' di Volinia)
 Hrabove – villaggio del distretto di Stara Vyživka (Oblast' di Volinia)